Владимир Иванович Тобиас (6 июля 1929 год, Кинешма — 2 июля 2011 года) — советский энтомолог, вице-президент (с 1971) Всесоюзного энтомологического общества (в 2009—2011 и. о. президента), крупнейший специалист по паразитическим перепончатокрылым, доктор биологических наук (1969), профессор (1991); Академик РАЕН (2001). Описал более полутора тысяч новых для науки видов насекомых. Создатель целой школы специалистов-гименоптерологов бывшего СССР и России.

Биография 
 Родился 6 июля 1929 года в г. Кинешма Ивановской области.
 В 1948—1953 году обучался в ЛГУ по кафедре энтомологии.
 С 1953 — аспирант, младший, старший, главный научный сотрудник Зоологического института РАН.
 С 1960 — учёный секретарь Всесоюзного энтомологического общества.
 В 1961—2002 заведующий Отделением перепончатокрылых насекомых ЗИН РАН.
 С 1969 — доктор биологических наук.
 С 1971 — вице-президент Всесоюзного энтомологического общества.
 С 1974 преподает энтомологию в Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном университете.
 С 1986 — главный научный сотрудник ЗИН РАН.
 С 1991 — профессор.
 С 1994 — Член-корреспондент РАЕН.
 С 2001 — Академик РАЕН.

Направления работ 
Один из крупнейших в мире специалистов по систематике, биономии, зоогеографии и эволюции перепончатокрылых насекомых, в том числе по наездникам-браконидам (сем. Braconidae). Только из одного рода Microchelonus (из подсемйства Cheloninae) им описано 357 новых видов. Многие годы читал лекции о насекомых-энтомофагах на кафедре энтомологии Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, подготовил более 30 кандидатских диссертаций. Вёл большую работу в составе оргкомитетов по подготовке и проведению 4-12-го съездов ВЭО/РЭО, был членом президиума и Совета РЭО, редактором материалов съездов и трудов общества.

В своих книгах и статьях Тобиас описал несколько сотен новых для науки видов сем. Braconidae, а также несколько родов, триб и подсемейств (Acampsocheloninae, Betylobraconinae, Diospilitinae, Meteorideinae, Telengainae), рецентные (из Средней Азии и Австралии) и ископаемые (из балтийского янтаря). Всего им выделено 22 новых подсемейства, трибы и подтрибы, описано 65 родов и подродов и 1585 новых видов.

Экспедиции 
Россия (Ленинградская, Новгородская, Воронежская, Волгоградская и Челябинская области, Приморский край).

Средняя Азия (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Казахстан, Кавказ (Краснодарский край, Армения, Грузия, Азербайджан), Литва, Белоруссия, Украина (включая Крым), Молдавия.

Австралия.

Труды 
Всего более 350 публикаций, включая 9 монографий.
 Тобиас В. И. Материалы к познанию фауны наездников-ализиин (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) Ленинградской области. 1962. Тр. Зоол. инст. АН СССР. Т. 31. С. 81-137.
 Тобиас В. И. Вопросы классификации и филогении сем. Braconidae (Hymenoptera). 1968. Чтения памяти Н. А. Холодковского, 1967 г. Л.: Наука. С. 3-43.
 Tobias V.I. A review of the Braconidae (Hymenoptera) of the USSR. 1975. New Delhi. 164 p.
 Тобиас В. И. Бракониды Кавказа. 1976. Изд. Наука. 287 с.
 Тобиас В. И. Жилкование крыльев браконид (Hymenoptera, Braconidae), его таксономическое значение и эволюция. Тр. Всесоюз. энтомол. общ-ва. Т. 58. С. 119—144.
 Тобиас В. И. (ред. и автор или первый автор) Отряд Hymenoptera — Перепончатокрылые. Семейство Braconidae — Бракониды. 1986. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 3. Четвёртая часть. 500 с.; Пятая часть: с. 1-231, 284—307, Сем. Aphidiidae — Афидииды, с. 232—283, 308.
 Тобиас В. И. Наездники рода Microchelonus (Hymenoptera, Braconidae) Монголии. 1989. Насекомые Монголии. Л., Наука. Т.10. С.413-505.
 Белокобыльский С. А., Тобиас В. И. Сем. Braconidae — Бракониды. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 4. Часть 3. 1998. С. 8-656; Часть 4. 2000. С. 8-571 (Там же: Сем. Paxylommatidae — Паксиломматиды, с. 572—576, сост. В. И. Тобиас).

Память 
В честь Тобиаса названы многие виды, роды и другие таксоны животных:
 Триба Tobiasitini Kasparyan, 1988 (отряд Hymenoptera: семейство Paxylommatidae)
 Роды (5) Tobiasia Trjapitzin, 1962 (Hymenoptera: Encyrtidae), Tobiasiana Kovalev, 1979 (Eucoilidae), Tobiasites Kasparyan, 1988 (Ichneumonidae), Tobiasnusa Рарр, 2004 (Braconidae), Tobiason Belokobylskij, 2004 (Braconidae)
 Виды (71): Africadesha tobiasi Quicke et Ingram, 1993 (Hymenoptera: Braconidae), Andrena tobiasi Osytshnjuk, 1983 (Andrenidae), Apanteles tobiasi Balevski, 1980 (Braconidae), осы Gorytes tobiasi (Crabronidae), муравьи Gesomyrmex tobiasi Dubovikov, 2004 (Formicidae) и Myrmica tobiasi Radchenko et Elmes, 2004 (Formicidae), и многие другие.

Примечания

Литература 
 «Достижения в систематике перепончатокрылых насекомых. К 75-летию проф. Владимира Ивановича Тобиаса». Труды Русского энтомологического общества, Том. 75(1). Санкт-Петербург, 2004. 300 с.
 Белокобыльский С. А., Д. Р. Каспарян, А. С. Лелей, А. П. Расницын и В. А. Рихтер. (2011). Памяти В. И. ТОБИАСА (1929—2011). — Энтомологическое обозрение, ХС(3): 672—709, 2011.
 Belokobylskij S. A. & M. J. Sharkey. (2011). To the memory by Vladimir Ivanovich Tobias (1929—2011). — Zoosystematica Rossica 20(2): 356—359.

Ссылки 
 Биография на www.zin.ru
 biografija.ru
 Некролог на сайте РЭО

Энтомологи России
Энтомологи СССР
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены РАЕН
Гименоптерологи
Сотрудники Зоологического института РАН
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета
Президенты Русского энтомологического общества
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XX века